Bieg przełajowy drużynowo mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Zawody odbyły się w dniu 23 sierpnia. W zawodach uczestniczyło 24 zawodników z 8 państw.

Wyniki 
Podstawą do klasyfikacji końcowej były wyniki indywidualne. Do klasyfikacji drużynowej wzięto wyniki trzech najlepszych biegaczy z każdej ekipy i tylko oni zostali nagrodzeni medalami.

Bibliografia 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920